Abtei Saint-Victor ist der Name folgender Abteien:
 Abtei Saint-Victor de Marseille, siehe St-Victor (Marseille)
 Abtei Saint-Victor de Paris, siehe St-Victor (Paris)